Список стран по экспорту и импорту природного газа основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом бюллетене (Annual Statistical Bulletin 2022). Экспорт и импорт природного газа приведён в миллиардах кубических метров.

Примечания 

Статистические данные
Газовая промышленность